De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 2002 werd in het weekend van 2 en 3 maart 2002 gehouden op de IJsbaan van Alkmaar. Kampioenen werden Marja Vis en Gianni Romme.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

2002
Langebaanschaatsen in 2002
Sportevenement in Alkmaar
Schaatsen in Noord-Holland